Скупой — многозначный термин:

 Скупой — хутор в Воронежской области.
 «Скупой» — пьеса Ж. Б. Мольера. 
 «Скупой» — французский телефильм 1973 года.
 «Скупой» — французский художественный фильм 1980 года, экранизация пьесы Мольера.

См. также 
 Скупой рыцарь
 Скупость